Intruder o The Intruder puede referirse a:

Cine y televisión 
 La intrusa (película de 1939), (título original The Intruder), una película argentina de Julio Saraceni
 Intruder (película de 1989), una película de terror de Scott Spiegel
 The Intruder (película de 2019), un thriller psicológico estadounidense
 "The Intruder" (Capitán Poder y los Soldados del Futuro), un episodio de la 1ª temporada de la serie Capitán Poder y los Soldados del Futuro
 "The Intruder" (Stargate Atlantis), un episodio de la serie estadounidense Stargate Atlantis
 The Intruder (serie de televisión), una serie de televisión británica de 1972

Otros usos 
 Grumman A-6 Intruder, un avión militar de Estados Unidos
 Suzuki Intruder, un modelo de motocicletas de la marca Suzuki